Горик Ніна Петрівна (* 1957) — поетеса, заслужений вчитель України, громадський діяч.
 Горик Світлана Михайлівна (* 1947) — відмінник освіти України, заслужений вчитель України, кавалер ордена княгиі Ольги.

Примітки